Oleksandr Borysovych Holovko  - em ucraniano, Олександр Борисович Головко - ou Aleksandr Borisovich Golovko - em russo, Александр Борисович Головко (Kherson, 6 de janeiro de 1972) é um ex-futebolista e treinador de futebol ucraniano. Atualmente comanda a Seleção Sub-16 de seu país.

Carreira
Revelado pelo Tavriya Simferopol, principal time da Crimeia, Holovko fez sua estreia como profissional em 1992, paralelamente atuando nas categorias de base. Até 1995, foram 133 jogos e seis gols marcados.

Seu desempenho fez com que o Dínamo de Kiev contratasse o lateral-direito, cuja posição seria sua por nove anos (1999-2004). Neste período, fez 230 partidas e marcou nove gols.

Ainda teve uma passagem rápida pelo futebol chinês, onde jogou no Qingdao Beilaite (atual Qingdao Jonoon) durante uma temporada antes de voltar ao Tavriya em 2004. Escolhido capitão da equipe no ano seguinte pelos colegas, foi esquecido pelo técnico Mykhailo Fomenko no segundo turno do Campeonato Ucraniano, passando a atuar entre os reservas.

Fora dos planos de Fomenko para 2007, Holovko encerrou sua carreira ainda em 2006, aos 34 anos. Porém, abandonou os gramados oficialmente em 2010, aos 38.

Carreira na Seleção
Entre 1995 e 2004, Holovko foi convocado 58 vezes para defender a equipe, não marcando nenhum gol. Fez parte da equipe que disputou a repescagem contra a Alemanha, que superou a Ucrânia por 4 a 1 em Dortmund, depois de ter empatado a partida de ida por 1 a 1, com grande atuação de Michael Ballack.

Links
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Ucrânia
Treinadores de futebol da Ucrânia
Futebolistas do Dínamo de Kiev
Futebolistas do SC Tavriya Simferopol
Naturais de Kherson